село Дудинка у Білорусі, Мінська область
 місто Дудинка на Таймирі